Альберндорф:

 Альберндорф — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия
 Альберндорф — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия